Plattsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Plattsville (Connecticut)
 Plattsville (Ohio)
 Plattsville (Pennsylvania)

in Kanada:
 Plattsville (Ontario)

Siehe auch:
 Platteville